Опахивание — один из видов противопожарных мероприятий, заключающийся в выполнении на местности минерализованных полос с помощью плуга. Применяется для предотвращения распространения пала травы и низовых лесных пожаров.
 Опахивание — традиционный ритуал в земледельческих культурах.